Раутледж (, по-русски также записывается как Рутледж) — британская фамилия. 

 Раутледж, Джордж (англ.; 1812—1888) — британский книгоиздатель.
 Раутледж (Routledge) — британский издательский дом, крупное научное издательство, названное по имени основателя.
 Раутледж, Кэтрин (урождённая Пиз; 1866—1935) — британский археолог и антрополог.
 Раутледж, Уильяма Скорсби (англ.; 1859–1939) — британский этнограф и антрополог, супруг Кэтрин Раутледж.
 Раутледж, Уэйн (род. 1985) — английский футболист, полузащитник клуба «Суонси Сити».

См. также 
 Ратледж ()